Серке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Серке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Серке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос